Otto Coninx ist der Name folgender Personen:
* Otto Coninx-Girardet (1871–1956), deutsch-schweizerischer Verleger
 Otto Coninx-Wettstein (1915–2001), Schweizer Verleger